Такмичење у трци на 3.000 метара са препрекама у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 10. и 12. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Амстердаму 2016 одбранила је Геза Фелицитас Краузе из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 33 такмичарке из 21 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (4)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)

Рекорди 

1Није ратификован од ИААФ-а

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбољих европских такмичарки на 3.000 метара са препрекама 2018. године до почетка првенства (6. августа 2018), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ),

''Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП 2018.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 10. августа 2018. године. Атлетичарке су биле подељене у 2 групе. У финале су се пласирале првих 5 из сваке групе (КВ) и 5 на основу резултата. (кв).,
 Почетак такмичења: група 1 у 12:25, група 2 у 12:41.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
Такмичење је одржано 12. августа 2018. године у 20:55.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2018.
 Комплетни резултати ЕП 2018. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Трка на 3.000 метара са препрекама на Европском првенству у атлетици на отвореном